Багинский () — польская и украинская фамилия, распространённая на бывших территориях Речи Посполитой, позже — на бывших территориях Российской империи, имеет женскую форму Багинская.

Известные носители 
 Багинский, Адольф (1843—1918) — немецкий врач-педиатр; доктор медицины.
 Багинский, Борис Антонович (1947—2001) — российский ученый, специалист в области силовой электроники, доктор технических наук, профессор.
 Багинский, Виталий Игнатьевич (1882—1927) — священник, общественный деятель, унтер-офицер, участник Гражданской войны, антибольшевик, член Партии кадетов.
 Багинский, Макс (1864—1943) — немецко-американский анархист.
 Багинский, Михаил Романович (1898—1948) — полковник Советской Армии, участник Гражданской и Великой Отечественной войны, начальник дороги Москва-Минск.
 Багинский, Хенрик (1888—1973) — польский военачальник и военный историк.
 Багинский, Ярослав Станиславович (род. 1987) — казахстанский футболист.



См. также 
 Богинский
 Богинская, Светлана Леонидовна (род. 1973) — советская и белорусская гимнастка.